Игорь Лебедев: Лебедев, Игорь Борисович (род. 1937) — казахстанский хормейстер, профессор.
 
 Лебедев, Игорь Всеволодович (1922—2013) — советский и российский ученый.
 Лебедев, Игорь Михайлович (1947—2005) — советский и российский тренер по боксу.